Escandón ist der Familienname folgender Personen:

 Eustaquio Escandón (1862–1933), mexikanischer Polospieler 
 José de Escandón (1700–1770), Gründer und Gouverneur von Nuevo Santander
 Manuel de Escandón (um 1740–1800), Gouverneur von Nuevo Santander

 María Amparo Escandón (* 1957), US-amerikanische Autorin, Drehbuchschreiberi und Filmproduzentin
 Pablo Escandón (1856–1926), mexikanischer Polospieler 
 Ricardo Escandón (* 1927), mexikanischer Fußballspieler